Аббревиатура PHR может означать:

 PHR () — международная правозащитная организация
  () — сертификат профессиональной квалификации специалистов в области связей с общественностью 
 PHR-домен () — один из доменов белковых соединений